Jméno a příjmení Tal Ben Chajim náleží těmto lidem:

 Tal Ben Chajim (1982) – izraelský fotbalista (* 1982)
 Tal Ben Chajim (1989) – izraelský fotbalista (* 1989)